Manasses ist der Name folgender Personen:

 Manasses von Hierges († nach 1153), Konstabler im Königreich Jerusalem sowie Herr von Ramla und Mirabel
 Konstantin Manasses (* um 1130; † um 1187), Diplomat, Schriftsteller und Verfasser einer Weltchronik

Siehe auch:
 Manasse
 Manasses-Chronik